Mikael Johansson, född 17 juli 1981 i Göteborg, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare.

Johansson, som var centerforward, har tidigare spelat för Malmö Redhawks och Frölunda HC i Elitserien samt för Rögle BK, Halmstad Hammers och Mörrums GoIS IK i Allsvenskan.

Statistik
Senast uppdaterad 20 december 2013

Externa länkar
Mikael Johansson på Eliteprospects.com

Födda 1981
Spelare i Rögle BK
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Frölunda HC
Spelare i Mörrums GoIS
Män
Levande personer
Idrottare från Göteborg
Spelare i Halmstad Hammers